Coupe de la Ligue (pronunțat kup də la liɡ), cunoscută și ca Cupa Ligii Franței, a fost o competiție fotbalistică eliminatorie de cupă din Franța organizată de Ligue de Football Professionnel. Turneul a fost fondat în 1994 și, spre deosebire de Coupe de France, a fost destinat numai cluburilor profesioniste din Franța care joacă în primele trei divizii de fotbal, cu toate că doar două cluburi profesioniste de fotbal evoluează în Championnat National.

Liga Profesionistă de Fotbal a votat suspendarea competiției pe o perioadă nedeterminată cu scopul de a "micșora calendarul sezonului".

Câștigători și Finaliști

Rezultate

'''Competiția s-a desființat după ediția din 2020. ‡ Echipa a câștigat la penalty.

Sumar 

'''      - Sferturi de finală   - Nu s-a calificat în fazele superioare

Performanță pe zonă

Vezi și
Cupa Franței
Supercupa

Note

Legături externe
 Coupe de la Ligue fixtures, results and statistics 

Fotbal în Franța
F